Rotterdam Open 2020, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2020 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 155 295 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Holandii